Skenderbeg ali Skënderbeu je lahko:

Oseba 

 Skenderbeg – Gjergj Kastrioti (Jurij Kastriota), albanski državnik, vojskovodja in narodni heroj (1405-1468)
 Skenderbeg Crnojević – Staniša "Stanko" Crnojević, poznan tudi kot Skenderbeg Stanko Bušatlija in Ivan II. (1457 — 1530), sandžakbeg Skadarskega sandžaka v obdobju 1513—1530
 Skenderbeg Mihajlović, tudi Skender Paša Mihajlović, sandžakbeg Bosanskega sandžaka v letih 1478—1480, 1485—1491 in 1499—1504
 Skenderbeg II. – Viljem Wiedski, albanski princ (1876–1945) 
 Skenderbeg III. -  Ahmet Muhtar Bej Zogolli (Ahmed Zogu) (1895–1961), od leta 1928 do 1939 albanski kralj Zogu I.

Mesto 

 Skenderbegov trg v Tirani, Albanija
 Skenderbegov muzej v Tirani, Albanija
 Skenderbegov spomenik  v Tirani, Albanija
 Skenderbegova vojaška akademija  v Tirani, Albanija
 Stadion Skënderbeu 
 Palača Skenderbeg, rimska palača v Rimu. Italija
 Trg Scanderbeg v Rimu

Kultura 

 Veliki bojevnik Skenderbeg, albanski film (1953) 
 Skenderbeg,  opera Atonia Vivaldija (1718)  
 Skenderberg, opera  Françoisa Francoeurja in Françoisa Rebela (1735)

Drugo 

 Skënderbeu,  albanski konjak 
 21. gorska divizija SS Skenderbeg (1. albanska), albanska divizija SS (1944-1945) 
 KF Skënderbeu Korçë, nogometni klub iz Korçë, Albanija
 Skenderbegov red  — albansko odlikovanje za albanske in tuje državljane, ki so pomembno prispevali k obrambi, jačanju in razvoju Albanije; podeljuje ga predsednik republike